El Gran Duque Heredero Federico Francisco (V) de Mecklemburgo-Schwerin (; 22 de abril de 1910 - 31 de julio de 2001) fue el heredero al trono de Mecklemburgo-Schwerin y un miembro de las Waffen-SS.

Vida temprana 
Nació en Schwerin, siendo el hijo mayor del reinante Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin, Federico Francisco IV, y su esposa la Princesa Alejandra de Hanóver, una hija del Príncipe de la Corona Ernesto Augusto de Hanóver, un primo hermano de la reina Victoria, y la Princesa Thyra de Dinamarca, la menor de las hijas del rey Cristián IX de Dinamarca. Tras la derrota del Imperio alemán en la I Guerra Mundial, su padre abdicó el 14 de noviembre de 1918. Él no sucedió en el trono, ya que el Gran Ducado fue remplazado por el Estado Libre de Mecklemburgo-Schwerin.

Posmonarquía 
En mayo de 1931, contra el deseo de su padre, Federico Francisco se unió a las SS y para 1936 había sido promovido al rango de Hauptsturmführer (Capitán).

Fue destinado a Dinamarca durante la II Guerra Mundial donde trabajó en la embajada alemana como personal ayudante de Werner Best. Pasó los meses de verano de 1944 sirviendo con el cuerpo de tanques de las Waffen-SS.

En mayo de 1943, se realizó un concilio familiar de la familia Gran Ducal donde Federico Francisco fue sobrepasado como heredero en favor de su hermano menor, el Duque Cristián Luis, quien en su lugar heredaría la propiedad familiar.

Federico Francisco contrajo matrimonio con Karin Isabel de Schaper (1920-2012), la hija de Walter von Schaper y su esposa, la Baronesa Luisa von Münchhausen, el 11 de junio de 1941 en Wiligrad. Se divorciaron el 22 de septiembre de 1967, aunque volvieron a casarse una década más tarde en Glücksburg el 27 de abril de 1977. No tuvieron hijos. 

Después de la muerte de su hermano Cristián Luis en 1996, Federico Francisco fue el último miembro masculino de la Gran Casa Ducal de Mecklemburgo-Schwerin. Como no tenía hijos y su hermano tenía dos hijas y ningún hijo, la línea Schwerin de la Casa de Mecklemburgo se extinguió con él en la línea masculina a su muerte.

Títulos y estilos 
 22 de abril de 1910 - 31 de julio de 2001: Su Alteza Real El Gran Duque Heredero de Mecklemburgo-Schwerin

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 

Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Pretendientes al trono
Oficiales de las SS
Waffen-SS
Nacidos en Schwerin
Fallecidos en Hamburgo